Velvet, een Zweedse zangeres
Velvet, een Italiaanse band
Velvet, een film uit 1984
Velvet, een Nederlandse boyband
Velvet, een Spaanse televisieserie
Engels woord voor fluweel.